

Biologie

Botanique 
Un rameau désigne, en botanique, une petite branche d'arbre.

Tout comme l'aubier, les rameaux de l'année constituent la partie vivante du bois. Ils sont composés de lignine non polymérisée.
Cette lignine jeune et facilement dégradable est utilisée pour fabriquer du bois raméal fragmenté.

Le grémil à rameaux étalés est le nom d'une plante.

Zoologie 
Un rameau communicant est un nerf du système nerveux sympathique ; on distingue :
 les rameaux communicants blancs
 les rameaux communicants gris

Taxonomie 
Un rameau désigne en taxonomie un rang de niveau intermédiaire entre le sous-règne et l'infra-règne.

Un rameau peut désigner, de manière impropre, un ensemble de races bovines, par exemple :
 le rameau blond et rouge ;
 le rameau brun ;
 le rameau ibérique ;
 le rameau rouge ;
 le rameau sanga ;
 le rameau sans cornes.

Construction 
 Le rameau de pistonnement fait partie des techniques utilisées dans la construction de tunnels.

Patronyme 
 Les Rameau furent une famille de musiciens ayant principalement vécu aux .
 Jean-Philippe Rameau (1683-1764), le plus célèbre des Rameau, compositeur français et théoricien de l'harmonie classique
 Claude Rameau (1690-1761), musicien français, frère du précédent
 Jean-François Rameau (1716-1777), organiste et compositeur français, fils du précédent, neveu de Jean-Philippe.
 Claude-François Rameau (1727-1788), compositeur français, fils de Jean-Philippe.
 Lazare Rameau (1757-1794), musicien français, demi-frère du précédent
 Pierre Rameau (1674-1748), Maître de danse français.

 Jean Rameau (1852-1931), maître sonneur, poète et chansonnier berrichon.
 Jean Rameau (1858-1942), romancier et poète français.
 Claude Rameau (1876-1955), peintre français.
 Jean-Claude Rameau (1943-2005), botaniste et phytosociologue français.
 Edme Rameau de Saint-Père (1820-1899), historien, sociologue et journaliste français.
 Jean-François Rameau de Montbenoît (1738-1794), vice-président du conseil général et député de la Nièvre à l’Assemblée législative.

Religion 
 La croix des rameaux est un symbole religieux.
 Le « dimanche des Rameaux »  est une fête chrétienne.
 Le christ des rameaux est une représentation religieuse.

Œuvres

Littérature 
 Le Neveu de Rameau est une œuvre de Denis Diderot.
 Le Rameau d'or est une étude de la mythologie et de la religion, publiée à la fin du  par l'anthropologue James George Frazer.
 Olivier Rameau est une série de bande dessinée belge.

Cinéma 
 Les Rameaux est un film français.
 Un rameau est un court-métrage brésilien.

Divers 
 Le palais Rameau est un édifice lillois des architectes Mourcou et Contamine. 
 RAMEAU est aussi l'acronyme du Répertoire d’autorité matière encyclopédique et alphabétique unifié.
 Rameau est une marque de pianos.
 La foire des Rameaux est une fête foraine à Grenoble.
Rameau, cratère sur Mercure.

Homonymie de patronyme